Der Demino Skimarathon () ist ein Skimarathon in Russland, der zur Serie der Worldloppet-Läufe gehört und seit 2007 veranstaltet wird. Die Veranstaltung wird jährlich im März im Skisportzentrum „Demino“ (Центр лыжного спорта «Дёмино»), das 20 km entfernt von Rybinsk gelegen ist, durchgeführt. Die Hauptläufe führen über 50 km in freier Technik und über 25 km in klassischer Technik.

Sieger über 50 km Freistil

Weblinks 
 Offizielle Website des Demino Ski Marathons
 Offizielle Website der Worldloppet Ski Federation
 Alle Ergebnisse des Demino Ski Marathons

Volkslanglauf
Sportveranstaltung in der Oblast Jaroslawl
Erstveranstaltung 2007
Wintersport (Russland)